Michel Poffet ist der Name folgender Personen:

* Michel Poffet (Musiker) (* 1956), Schweizer Jazzmusiker
 Michel Poffet (Fechter) (* 1957), Schweizer Fechter